Журавель (Grus) — рід птахів родини журавлевих (Gruidae).
 Журавель — український народний танець
 Журавель — сузір'я
 Журавель — жердина з противагою, приладнана біля колодязя, призначена для витягування води.
 Журавель — річка у Сумській області
 Журавель — прізвище